Imperia heißen:

geographische Objekte:
 Provinz Imperia, eine nach dieser Stadt benannte italienische Provinz
 Imperia (Ligurien), eine Stadt in der italienischen Region Ligurien

historische Persönlichkeiten:
 Imperia Cognati (1486–1512), genannt Imperia la Divina, römische Kurtisane

Werke und Gruppen:
 eine Figur des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac, siehe Tolldreiste Geschichten
 Imperia (Statue), eine Skulptur im Hafen der Stadt Konstanz
 Die schöne Frau Imperia, ein Gemälde des deutschen Malers Lovis Corinth
 Imperia (Band), eine Metal-Band

Firmen und Produkte:
 Automobiles Imperia, ein belgischer Automobilhersteller
 Imperia Fahrzeugwerk, von 1924 bis 1935 deutscher Motorradhersteller
 Imperia AG, ein von der Pironet NDH übernommener deutscher Softwareanbieter
 Imperia (Software), eine Content-Management-Software der Imperia AG
 Imperia, eine Wodka-Marke der Firma Russian Standard (Unternehmen)

Siehe auch:
 Imperium